Ubayd-Al·lah (nom)
 Biografies:
Ubayd-Al·lah Abu-Marwan (? - 823), príncep, general i governador omeia andalusí
 Ubayd-Al·lah ibn Abi-Bakra (? -698), general i governador omeia 
 Ubayd-Al·lah ibn al-Abbàs (622 - 704 o 706), cosí i company de Mahoma 
 Ubayd-Al·lah ibn al-Habhab, militar omeia, governador d'Egipte, d'Ifríqiya i de l'Àndalus
 Ubayd-Al·lah ibn al-Màhuz, segon cap o imam dels kharigites azraquites 
 Ubayd-Al·lah ibn Baixir, líder kharigita azraquita 
 Ubayd-Al·lah ibn Yahya ibn Khàqan, visir abbàssida 
 Ubayd-Al·lah ibn Úmar (? -657), company de Mahoma i fill del califa Umar 
 Ubayd-Al·lah ibn Ziyad (? -686), governador omeia de Bàssora, de Kufa i de les terres orientals 
 Abu-l-Ghazi Ubaid Al·là, khakan dels uzbeks xibànides (1533-1540) i kan de Bukharà (1504-1512 i 1512-1540)
 Abu-Ubayd-Al·lah ibn Abi-s-Saj, primer emir de l'Azerbaidjan, Arran i Armènia del 889 al 901
 Abu-Ubayd-Al·lah Muàwiya ibn Ubayd-Al·lah ibn Yassar al-Aixarí (? - 786/787), visir del califa al-Mahdí
 Ubayd-Al·lah al-Mahdí (Askar Mukram, 873 - 934), primer imam manifestat i califa fatimita